Im siebenten Himmel steht für:

 Im siebenten Himmel, Alternativtitel von Das Glück in der Mansarde (Originaltitel Seventh Heaven), US-amerikanischer Film von Frank Borzage (1927)
 Im siebenten Himmel (1937) (Originaltitel Seventh Heaven), US-amerikanischer Film von Henry King
Siehe auch:
 Meine Mutter im siebten Himmel
 Wolke sieben